Эрнст Карл Феликс Мария Райнер Готфрид Кириак Австрийский (;  — ) — австрийский военный деятель, представитель династии Габсбургов-Лотарингских.

Происхождение 
Второй сын эрцгерцога Райнер Иосифа Австрийского, вице-короля Ломбардо-Венецианского королевства и Елизаветы Савойской.

Военная карьера 
Эрнст Карл начал свою военную карьеру в гарнизоне в Милане, а в 1845 году был произведён в полковники и назначен командиром 48-го пехотного полка. В 1847 году он был повышен до генерал-майора. В 1848 году Эрнст Карл участвовал в революции 1848 года в Милане, когда австрийские войска вынуждены были уйти из города. В 1849 году Эрнст Карл был направлен со своим полком в Тоскану и сумел покорить Ливорно в течение короткого времени, чтобы разогнать войска Джузеппе Гарибальди. За эту деятельность он был в 1850 году удостоен Креста военных заслуг и повышен в звании до фельдмаршал-лейтенанта.

В 1850-х годах войска под командованием Эрнста Карла были размещены в Братиславе, а с 1858 года — в Будапеште, где он был назначен командиром кавалерийского корпуса. В 1866 году он участвовал в военных действиях в нынешней Чехии.

В 1867 году Эрнст Карл получил звание генерала кавалерии, а в 1868 году вышел в отставку.

Кавалер ордена Золотого руна (1844).

Семья 
Эрцгерцог утверждал, что 26 апреля 1858 года в Лайбахе он женился на венгерской дворянке Лауре де Фелике (6.7.1826, замок Bessenyö — 18.10.1865, Вена). 

В этом браке родилось четверо детей, которые носили фамилию фон Валльбург:
 Лаура фон Валльбург (17 января 1859 — после 1911)
 Эрнест Генрих Карл фон Валльбург (17 января 1859 — 16 февраля 1920)
 Генрих фон Валльбург (27 июня 1861 — 2 февраля 1888)
 Клотильда фон Валльбург (12 августа 1863 — 1 июля 1953)

После смерти эрцгерцога его дети пытались претендовать на часть имущества покойного в судах. Однако дело развалилось, поскольку представленный брачный документ оказался подделкой. В 1908 году Франц Иосиф приказал внести изменения в записи о крещении фон Валльбургов, присвоив им фамилию их матери Skublics на том основании, что их родители никогда не состояли в браке.

Предки

Примечания

Ссылки 
 
 

Габсбурги-Лотарингские
Эрцгерцоги Австрийские
Фельдмаршал-лейтенанты (Австрийская империя)
Генералы кавалерии (Австро-Венгрия)
Похороненные в Императорском склепе